J65 steht für:

 Pneumokoniose, eine Lungenerkrankung nach dem ICD-10-Code
 Wright J65, ein amerikanisches Turbojet-Triebwerk
 den Johnson-Körper J65, das erweiterte abgestumpfte Tetraeder

Abkürzung